De wereldkampioenschappen wielrennen 1996 werden gehouden van dinsdag 9 oktober tot en met zondag 13 oktober 1996 in en rond het Zwitserse Lugano. De wedstrijd voor de elite mannen was 252 km lang en werd gewonnen door Johan Museeuw. Mauro Gianetti en Michele Bartoli werden respectievelijk tweede en derde.

Andere winnaars waren onder anderen Alex Zülle, die het goud won in de tijdrit bij de mannen-elite en de Zwitserse Barbara Heeb die in eigen land de wegrit bij de vrouwen won. Het was ook het jaar dat de eerste editie bij de beloften werd gehouden; Giuliano Figueras werd de winnaar in een wedstrijd die gedomineerd werd door Italianen. Naast winnaar Figueras waren ook de nummers 2, 3 én 4 Italianen.

Programma

Mannen

Elite

Beloften

Vrouwen

Elite

Medaillespiegel

1996
Wielrennen in 1996
Wielerwedstrijd in Zwitserland
Sport in Lugano
Wielrennen